Генри Паркинс Хоппнер (1795—1833) — офицер Королевского флота Великобритании, полярный исследователь.
 Хоппнер — река в Канаде, названная в честь вышеупомянутого полярника.